Gonçalves (sobrenome) — sobrenome da língua portuguesa
Gonçalves (Minas Gerais) —  município brasileiro do estado de Minas Gerais
Marcelo Gonçalves Costa Lopes — futebolista brasileiro, conhecido como Gonçalves

Desambiguações de sobrenomes